Střelecký ostrov je název více míst:

 Střelecký ostrov – ostrov na Vltavě v Praze
 Střelecký ostrov (Litoměřice) – ostrov na Labi
 Střelecký ostrov (České Budějovice) – zaniklý ostrov v Českých Budějovicích
 Fotbalový stadion Střelecký ostrov – stadion na tomto ostrově

Externí odkazy